Доника (Смјадово, 22. јун 1997) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Спотови 

Рођени 1997.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи